Marilândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Marilândia (ort), Espírito Santo, 
 Marilândia (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar